Angelo ribelle è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica D.V. More Record.

Tracce

Formazione 
(Formazione musicale come da libretto del disco fisico)
Batteria - Flaviano Cuffari
 Basso - Luca Visigalli
 Chitarre - Luca Meneghello
 Percussioni - Sandro De Bellis
 Cori - Simona Scuto, Claudio Falcone e Giacinto Livia
 Arrangiamenti - Valeriano Chiaravalle